Скурские () — дворянский род герба Ястржембец.

В прежнем Люблинском Воеводстве. Из них Франциск владел в 1742 году деревнею Оссова.

Литература 
 Часть 2 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 148
 

Шляхетские роды герба Ястршембец
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера